Лига де Онра (на португалски Liga de Honra) е втора дивизия на португалския футбол. През годините е носила различни наименования, като „Segunda Divisão“, „Segunda Divisão de Honra“. Когато Португалската Професионална Футболна Лига поема управлявлението и организирането на двете нива в професионалния футбол е преименувана на „Segunda Liga“, по-късно „Liga de Honra“, а от 2007 година носи името на основния спонсор на турнира Лига Виталис (Liga Vitalis).

Лига де Онра Сезон 2018-2019

Списък на победителите

Външни препратки 
 Portuguese Futebol.com » Your Source for Portuguese Soccer
 Liga Vitalis

Турнири по футбол в Португалия